Edipo ad Atene – dramma di Vladislav Ozerov
Edipo ad Atene – opera lirica incompiuta di Modest Petrovič Musorgskij